Barcikowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Barcikowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Barcikowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie